Lameiro é uma pequena localidade portuguesa da freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de Águeda e Distrito de Aveiro.

Lameiro do Vouga não é considerada uma aldeia, mas apenas um lugar. Só há cerca de 10 anos o nome porque fora sempre conhecido teve direito a aceitação tendo sido colocada um placa de identificação referindo - Lameiro. Tem cerca de 40 habitantes, distribuídos por aproximadamente 20 casas.

Aldeias do Distrito de Aveiro